Чанчуньский трамвай — трамвайная система, действующая в китайском городе Чанчунь с 1937 года. В городе также действует другая система — LRT.

История 
Трамвай в Чанчуне был построен в 1937 году (по другим данным в 1941 году) японцами, в то время когда этот город был столицей зависимого от Японии государства Маньчжоу-го.

Максимальная протяжённость системы составляла 44 км, но к концу восьмидесятых годов она сократилась вдвое. 5 июня 1986 года были закрыты маршруты № 51 и 56, после чего в центре Чанчуня остался только один трамвайный маршрут (№ 53). Остальные два маршрута (№ 52 и 54), сохранившиеся к концу восьмидесятых годов, обслуживали промышленную зону.

Описание системы 
По состоянию на конец восьмидесятых годов система Чанчуньского трамвая состояла из трёх линй (маршрутов)
 53 соединял трамвайное депо с главным железнодорожным вокзалом города.
 52 шёл от трамвайного депо в промышленную зону (конечный пункт в районе Учжань)
 54 шёл от трамвайного депо в промышленную зону (конечный пункт в районе Хэйпиндао)

Маршруты 52 и 54 в основном проходили по выделенной трассе.

Подвижной состав 
Первоначально на линии использовались двухосные трамваи японского образца, а также двухосные прицепные вагоны. Также в Чанчуне использовалось небольшое количество четырёхосных трамваев, которые до этого использовалась на междугородной трамвайной линии Шэньян-Фушунь.

В пятидесятых годах Чанчунь получил десять четырёхосных трамваев типа «Далянь» (№ 401—410), а также большое количество бывших в употреблении довоенных двухосных трамваев из Шэньяна, Даляня и Пекина. В Чанчуне эти трамваи были обозначены как серии 200, 300, 500, и, предположительно, 411—420.

Позднее Чанчунь получил десять новых четырёхосных трамвая (№ 701—710).

За всё время существования трамвайного хозяйства в Чанчуне своими силами был построен только один трамвай (в 1959 году). Он не имеет бортового номера.

Источники 
Gerard Stoer. Trams 1988. Издательство de Alk (Нидерланды), ISBN 90-6013-840-6. Стр 160—163

Трамвайные системы Китая
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1937 году
Чанчунь
Появились в 1937 году в Китае